Горги́ра () — в греческой мифологии речная нимфа, наяда, предполагаемая мать демона подземного мира Аскалафа.

Мифология 
Горгира — одна из трёх нимф Авернского озера. Среди прочих называются Орфна и Стикс. По легенде, какая-то из них является матерью Аскалафа, известного как демон подземного мира и садовник Аида. Вероятнее всего, он родился от Горгиры или Орфны, а зачат был речным богом Ахероном.

Горгира — это героиня, которая обрела широкую известность благодаря своему сыну Аскалафу. Он стал единственным свидетелем проступка Персефоны, богини плодородия. Последняя, бродя по просторам подземелья, сорвала с кривой ветки гранатовое яблоко, «пищу мёртвых» в греческой мифологии, и отведала его зёрен. Тем самым она дала брачную клятву Аиду. Аскалаф рассказал об увиденном, и теперь никто, даже сам Зевс, уже не мог этой клятвы полностью отменить. По другой версии, Аскалаф сам подсказал Аиду (Плутону) способ удержания Персефоны в подземном царстве с помощью поедания зёрен граната. Разгневанная Деметра, мать Персефоны, превратила Аксалафа за его длинный язык в сову.

Существует и иной вариант этого мифа. Согласно ему, Деметра в ярости от поступка Аскалафа сначала бросила его в яму и задвинута её огромной скалой. Впоследствии Геракл, спустившийся в Аид за Цербером, отодвинул эту скалу и освободил Аскалафа. Но Деметра не забыла предательства. Недолго думая, она превратила Аскалафа в филина.

По версии Овидия, матерью Аскалафа является Орфна, и поэтому некоторые исследователи считают Орфну и Горгиру одной и той же нимфой.

Примечания

Ссылки 
 Paul Dräger (ed.): Apollodor. Götter- und Heldensagen. — : Artemis & Winkler, 2006. — ISBN 3760817416.

Герои древнегреческих мифов
Нимфы
Наяды
Подземное царство в древнегреческой мифологии